Voici la liste des planètes mineures numérotées de 479001 à 480000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 479001 à 480000

479001-479100

479101-479200

479201-479300

479301-479400

479401-479500

479501-479600

479601-479700

479701-479800

479801-479900

479901-480000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000